6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1948-1971) – denominazione della Commissione Istruzione pubblica e belle arti del Senato della Repubblica nelle legislature dalla I alla IV della Repubblica Italiana
 6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1971-in corso) – denominazione della Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica a partire dalla V legislatura della Repubblica Italiana